Claus Daa kan henvise til flere personer:

 Claus Daa (landsdommer) (død 1574) – til Ravnstrup og Holmegård, landsdommer
 Claus Daa (rigsadmiral) (1579-1641) – til Ravnstrup og Holmegård, dansk rigsadmiral
 Claus Daa (1640-1678) – dansk godsejer

Se også 

 Claus Daae